Порт-Ройял () — название двух кораблей американского флота.

 USS Port Royal (1862), паровая канонерская лодка, нёсшая службу в ВМС США с 1862 по 1866 года;
 , ракетный крейсер, вооружённый системой Иджис, в строю с 1994 года. Последний американский крейсер, вошедший в состав ВМС США в XX-ом веке.

См. также 
 Порт-Ройял (значения)